Gitega (provincie), een provincie van Burundi
 Gitega (commune), een gemeente in deze provincie
 Gitega (stad), de hoofdstad van de provincie en van Burundi